Antonio Fassina, detto Tony – pilota di rally italiano
 Guido Fassina – giocatore di curling italiano, figlio di Roberto
 Martina Fassina – cestista italiana
 Roberto Fassina – giocatore di curling e pilota di rally italiano, padre di Guido
 Stefano Fassina – economista e politico italiano